En Pologne, Hutki peut faire référence à :
 Hutki, un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Hutki, un village de la voïvodie de Lublin
 Hutki, un village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Hutki, un village de la voïvodie de Podlachie
 Hutki, un village de la voïvodie de Silésie